Эннискорти:

 Эннискорти — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Эннискорти — железнодорожная станция в одноимённом городе в графстве Уэксфорд, Республика Ирландия.